The Bad Batch pode referir-se a:

 Na televisão:
 Star Wars: The Bad Batch - Série animada da franquia star wars, lançada em maio de 2021

 No cinema:
 Amores Canibais - Filme estrelado por Suki Waterhouse, Jason Momoa, Keanu Reeves e Jim Carrey, lançado em 2017
